Вогел () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вогел, Бен — нидерландский футболист, игравший на позиции нападающего.
 Вогел, Пол (1899—1975) — американский кинооператор.
 Вогел, Пола (род. 1951) — американский драматург и педагог.
 См. также 
 Вогель
 Фогель